Dywizje kawalerii (jazdy) noszące numer „6”:

Armii Czerwonej:
 1 Saratowska Dywizja Kawalerii → 6 Dywizja Kawalerii

Austro-węgierska:
 6 Dywizja Kawalerii (1914–1918)

Rosyjska:
 7 Dywizja Kawalerii (1875–1918)